In 1973 werd het 33ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP. Ríver werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui